El término fuelle puede referirse a:

 Fuelle, un dispositivo usado para almacenar y expulsar aire, empleado tradicionalmente para avivar el fuego.
 Fuelle, un elemento mecánico flexible y extensible que protege la conexión entre dos piezas móviles.
 Fuelle, un accesorio fotográfico.
 En la jerga lunfarda de Buenos Aires, metonimia del bandoneón, por su parte más característica.